Asellaria är ett släkte av svampar. Asellaria ingår i familjen Asellariaceae, ordningen Asellariales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Asellaria